Rolls-Royce har anvendt modelnavnet Phantom på flere modeller i tidens løb:

Rolls-Royce Phantom I, 1925–1931 
Rolls-Royce Phantom II, 1929–1936
Rolls-Royce Phantom III, 1936–1939 
Rolls-Royce Phantom IV, 1950–1959
Rolls-Royce Phantom V, 1959–1968
Rolls-Royce Phantom VI, 1968–1991
Rolls-Royce Phantom VII, 2003–2016
Rolls-Royce Phantom VIII, 2017–nu
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, 2007–2016
Rolls-Royce Phantom Coupé, 2008–2016

Eksterne henvisninger